Canisius College (Jakarta), een katholieke school in Jakarta, Indonesië.
Canisius College (Nijmegen), een katholieke scholengemeenschap in Nijmegen, Nederland
Canisius College (internaat), een jongenskostschool van de orde der jezuïeten in Nijmegen, voorganger van het huidige Canisius College
Canisius College (Buffalo), een katholiek college (hogeschool) in Buffalo, NY, Verenigde Staten